Galten ist der Name mehrerer geographischer Objekte:

 Galten (Antarktika), Inselgruppe vor der Küste des Kemplands
 Galten (Dänemark), einer ehemaligen Kommune, heute Stadt in der Skanderborg Kommune, in Dänemark
 Galten, einem Weiler in Gansingen